Шире может означать:
 Шире — река в Малави и Мозамбике.
 «Шире» — итальянская подводная лодка.
  «Шире» — итальянская подводная лодка проекта 212А.
 Шире — наркотическое средство, составляемое из смеси перегара опиума или териака с гашишем.